Kadugede kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kadugede, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Kadugede, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar